Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007 se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. ledna 2007 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Celkově se jednalo o 38. světový sprinterský šampionát. Obhájci z předchozího mistrovství světa, Američan Joey Cheek a Ruska Světlana Žurovová, ukončili kariéru. V Hamaru zvítězili Jihokorejec I Kju-hjok a Němka Anni Friesingerová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2007, isuresults.eu

2007
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2007
Sport v Hamaru